Американський штат Джорджія поділяється на 159 округів.

Джорджія